L'expression gouvernement Hamani Diori peut désigner trois gouvernements nigériens différents :
Gouvernement Hamani Diori I du  au ,
Gouvernement Hamani Diori II du  au ,
Gouvernement Hamani Diori III du  au .

Gouvernement du Niger